Финал Лиги чемпионов УЕФА 1993 года — финальный матч розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА 1992/93, 38-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов и 1-го сезона в истории Лиги чемпионов УЕФА.

История 
Этот футбольный матч состоялся 26 мая 1993 года, на стадионе «Олимпиаштадион» в Мюнхене. В матче встретились французский «Олимпик Марсель» и итальянский «Милан».

В финале, который состоялся после второго в истории группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, единственный гол в матче на 43-й минуте забил защитник «Марселя» ивуарийского происхождения Базиль Боли ударом головой, подарив «ОМ» первый титул чемпиона Европы. Это был первый случай, когда команда из Франции выиграла Кубок европейских чемпионов.

«Марсель» и президент клуба Бернар Тапи позже были уличены в  во время сезона 1992-93 годов (в котором «Марсель» якобы заплатил «Валенсьену» за проигрыш матча), в результате чего «Марсель» был переведён во второй дивизион и отстранен от участия в европейском футболе на следующий сезон. Поскольку скандал затронул только матчи французской лиги, статус «Марселя» как чемпиона Европы 1993 года не пострадал.

Первый финал Лиги чемпионов стал последней игрой высококлассного, но подверженного травмам голландского нападающего «Милана» Марко ван Бастена, которому на тот момент было 28 лет; будучи удаленным на 86-й минуте из-за усталости и очередной травмы лодыжки, он проведёт следующие два года в процессе восстановления, прежде чем объявить о своем уходе из команды в августе 1995 года.

Команды

Путь к финалу

Отчёт о матче

Последствия 
Триумф «Марселя» остаётся спорным из-за обвинений в применении допинга, выдвинутых Марселем Десайи, Жан-Жаком Эдели, Крисом Уоддлом и Тони Каскарино. По словам Эдели, «все (из них) приняли серию инъекций» в финале Лиги чемпионов 1993 года, кроме Руди Фёллера. Десайи и Каскарино утверждали, что президент клуба Бернар Тапи сам раздавал таблетки и инъекции. В интервью французскому журналу Le Point Жан-Пьер де Монденар сказал, что в раздевалке «Марселя» была доска с надписью «инъекции для всех». Тапи лишь признал, что некоторые игроки принимали каптагон.

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 1992/1993

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1993
Лига чемпионов
Май 1993 года
Лига чемпионов 1993
Международные соревнования по футболу в Германии
Международные спортивные соревнования в Мюнхене
События 26 мая
Спорт в Германии в 1993 году
Лига чемпионов УЕФА 1992/1993